Battaglia degli speroni d'oro, anche nota come Battaglia di Courtrai – combattuta l'11 luglio 1302 tra Regno di Francia e comuni fiamminghi nell'ambito della guerra di Fiandra.
 Battaglia di Courtrai (1794) – combattuta tra il 10 e il 12 maggio 1794 tra Prima Repubblica francese e forze della Prima coalizione nell'ambito delle guerre rivoluzionarie francesi.
 Battaglia di Courtrai (1814) – combattuta il 31 marzo 1814 tra Francia e Regno di Sassonia nell'ambito della guerra della sesta coalizione.
 Battaglia di Courtrai (1918) – combattuta tra il 14 e il 19 ottobre 1918 tra la Germania e le forze degli Alleati nell'ambito della prima guerra mondiale.